No Limits – polski zespół muzyczny
 No Limits – album holenderskiej grupy 2 Unlimited
 No Limits – album niemieckiej grupy U.D.O.